Појам Отон I може да се односи на:

 Отон I, цар Светог римског царства, краљ Немачке (936—973) и цар Светог римског царства (962—973)
 Ото I од Оломоуца, војвода Оломоуца од 1061. до 1087. године
 Отон I, палатин Мосбаха
 Отон I, војвода Саксоније
 Отон I, маркгроф Бранденбурга
 Отон I Вителсбах
 Отон I Савојски
 Отон I Карантанијски
 Ото Грчки, краљ Грчке од 1832 до 1862.